Gás de cozinha  pode ser:

 Gás natural, também conhecido como gás natural encanado, é considerado o mais limpo dos combustíveis fósseis. Em sua mistura de hidrocarbonetos leves, a predominância é o metano e a distribuição é via gasodutos.
A chama costuma ser estável devido sua distribuição ser feita através de uma rede de tubulação de forma direta e ininterrupta. A regulagem é feita dentro de cada imóvel. Apesar da sua instalação inicial ser mais complexa, depois de instalado seu uso é mais prático. Sem a necessidade de se preocupar com trocas ou reabastecimento de botijões e cilindros. O gás natural encanado é uma fonte de energia extremamente versátil e é utilizada em casas e escritórios até no comércio, na indústria e em automóveis.

 Gás liquefeito de petróleo (GLP),  mistura de hidrocarbonetos, predominando o propano e o  butano. O resultado é um gás mais pesado que o natural, pois ele é mais denso que o ar. Essa mistura gasosa é obtida do processo de refino de petróleo cru (daí o nome) e possui uma característica que facilita sua transformação em líquido para ser distribuído dentro de cilindros ou botijões. Seu uso pode ser limitado, principalmente em apartamentos. É ilegal armazenar botijões de gás dentro de apartamentos. Isso pode colocar você e sua família em risco.

 Biogás, gás renovável oriundo da decomposição anaeróbia de resíduos orgânicos biodegradáveis. A produção é a partir da decomposição da matéria orgânica (resíduos orgânicos) por bactérias. O biogás representa uma alternativa de geração de energia para abastecer comunidades isoladas, que podem utilizar os resíduos gerados na agricultura e na pecuária para suprir suas demandas energéticas. 

Desambiguação